Bundestagswahlkreis 232 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Amberg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Straubing (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Roth (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Weißenburg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Bad Kissingen (1949 bis 1961)